Vennheide ist der Name folgender Gebiete oder Ortschaften:

 Feuchtwiese Vennheide, ein Naturschutzgebiet im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh
 Vennheide (Münster), einer Stadtzelle im Stadtbezirk Hiltrup in der nordrhein-westfälischen Stadt Münster (Westfalen)
 Vennheide (Willich), einer Außenwohnlage des Stadtteils Anrath in der nordrhein-westfälischen Stadt Willich